Stańczyk (schilderij), een schilderij van Jan Matejko
 Stańczyk (nar), een hofnar
 Przemysław Stańczyk, een Pools zwemmer
 Stanley Stanczyk, een Amerikaans gewichtheffer